Риври́ () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Сомма, округ Амьен, кантон Амьен-3. Пригород Амьена, примыкает к нему с запада, на правом берегу реки Сомма.

Население (2018) — 3 576 человек.

Достопримечательности 
Значительную часть территории коммуны занимает Ортийоннаж (Hortillonnages) Амьена – бывшее болото, адаптированное для выращивания цветов и огородничества. По территории Ортийоннажа проводятся экскурсии на лодках, в 2017 году открыт музей садоводства.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,3 %
 промышленность — 2,1 %
 строительство — 10,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 65,0 %
 государственные и муниципальные службы — 21,9 %

Уровень безработицы (2017) — 15,4 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Сомма — 15,9 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 150 (Франция в целом — 21 730, департамент Сомма — 20 320).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Риври с 2014 года занимает социалист Бернар Бокийон (Bernard Bocquillon). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список одержал победу в 1-м туре, получив 71,06 % голосов.

См. также 
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Примечания